УКС — аббревиатура:
 УКС — ударная комсомольская стройка
  (Лодзь) — польский спортивный клуб
 УКС — Центральный союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз)
 УКС — уплотненный канал связи, см Мультиплексирование

См. также 
 UKS